

Geografia 
 Repubblica Ceca
Jesenice – città del distretto di Rakovník
Jesenice – comune del distretto di Praha-západ
Jesenice – comune del distretto di Příbram
Velká Jesenice – comune del distretto di Náchod
Slovenia
Jesenice – comune dell'Alta Carniola